Карлгрен — фамилия. Известные носители:
 Карлгрен, Андреас (род. 1958) — шведский политик, член Партии Центра.
 Карлгрен, Бернхард (1889—1978) — шведский синолог-лингвист, известный работами в области грамматики и фонетики древнекитайского языка.
 Карлгрен, Патрик (род. 1992) — шведский футболист, вратарь, клуба АИК.